«Премия „Гойя“ за лучший фильм» — главная номинация испанской национальной кинопремии «Гойя». Награда вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук за лучший фильм, созданный в предшествующем году. Номинация существует с самого начала существования премии «Гойя», первая церемония состоялась в 1986 году.

Обладатели награды 
Ниже перечислены фильмы, удостоенные этой награды с момента учреждения премии, а также картины-номинанты.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 Академия искусств и кинематографии Испании  
 Премия «Гойя» по годам  на IMDB

Фильм